Rinken steht für:

 Kesselhaken, Wappenkunde
 Spange (Heraldik), Wappenkunde

Geografie:
 Berg im Südschwarzwald und darauf befindlicher Weiler, Gemeinde Hinterzarten, Baden-Württemberg
 Wohnplatz von Bad Rippoldsau-Schapbach, Baden-Württemberg
 Wüstung auf der Gemarkung Steinenstadt, einem Ortsteil von Neuenburg am Rhein, Baden-Württemberg

Person:
 Alfred Rinken (* 1935), emeritierter Professor für Öffentliches Recht, Staats- und Verfassungstheorie und Rechtsphilosophie, Präsident des Staatsgerichtshofs Bremen

Siehe auch:
 Rinkens (Begriffsklärung)
 Rinkenbach (Begriffsklärung)
 Rinkenberg (Begriffsklärung)